Ремику́р () — многозначный термин французского происхождения.

 Ремикур — французская коммуна в департаменте Вогезы.
 Ремикур — бельгийская коммуна в провинции Льеж.
 Ремикур — французская коммуна в департаменте Марна.